Берёзовский — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Берёзовский — до 1960 г. название города Белоозёрск в Берёзовском районе Брестской области.

Россия 
 Берёзовский — посёлок в Алейском районе Алтайского края.
 Берёзовский — посёлок в Волчихинском районе Алтайского края.
Берёзовский — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края.
Берёзовский — хутор в Мелеузовском районе Башкортостана.
Берёзовский — посёлок в Севском районе Брянской области.
Берёзовский — посёлок в Куйтунском районе Иркутской области.
Берёзовский — разъезд в Жиздринском районе Калужской области.
 Берёзовский — город в Кемеровской области.
Берёзовский — посёлок в Ижморском районе Кемеровской области.
Берёзовский — посёлок в Берёзовском районе Красноярского края.
Берёзовский — посёлок в Белозерском районе Курганской области.
Берёзовский — посёлок в Городском округе Бор Нижегородской области.
Берёзовский — посёлок в Коченёвском районе Новосибирской области, упразднён в 2018 году.
Берёзовский — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.
 Берёзовский — город в Свердловской области.
Берёзовский — посёлок в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
Берёзовский — посёлок в Туркменском районе Ставропольского края.
Берёзовский — посёлок в Мамадышском районе Татарстана.
Берёзовский — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
Берёзовский — посёлок в Октябрьском районе Челябинской области.

См. также 
 Берёзовский городской округ
 Берёзовский район
 Берёзовский Рядок
 Берёза
 Берёзка
 Берёзки
 Березкино
 Берёзкино
 Берёзов
 Березовка
 Березово
 Берёзовое
 Березовская
 Березовский
 Березовское
 Берёзовый
 Берёзы
 Левоберёзовский
 Правоберёзовский